Regime [] (Plural: die Regime [] oder die Regimes [], von  ‚Regierungs-, Staatsform‘) bezeichnet:

 Regime, die Form der Leitung oder Regierung eines politischen Systems, vor allem von Staaten und staatsähnlichen Gebilden
 autoritäres Regime
 De-facto-Regime
 ein Regelwerk, d. h. ein System von Regeln, Normen, Entscheidungsverfahren und Prinzipien für einen bestimmten Aufgabenbereich, z. B.
 Belegungsregime im Medienrecht
 Grenzregime
 internationales Regime, eine kooperative Institution, die Konflikte zwischen konkurrierenden Nationalstaaten bearbeitet, z. B.
 Wechselkursregime wie etwa das Bretton-Woods-II-Regime
 Abflussregime, in der Hydrologie das typische Verhalten eines Gewässers an einem Pegel
 einen Therapieplan in der Medizin (z. B. Ernährungsregime bzw. Diät, Antibiotikaregime)

Siehe auch:

 Institut für das Studium totalitärer Regime
 Regiment
 Regimen sanitatis